L'Open de Salzbourg 2011 est une compétition internationale de karaté constituant la troisième et dernière étape de la Karate1 Premier League 2011, première édition de la Karate1 Premier League. Il s'est tenu à Salzbourg, en Autriche, en .

Notes et références 

2011
Salzbourg
Sport en Autriche en 2011
Sport en novembre 2011